Acanthametropus är ett släkte av dagsländor. Acanthametropus ingår i familjen Acanthametropodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dagsländor
Acanthametropus